Иван Степанович Мелехов () — учёный-, доктор сельскохозяйственных наук (1944), профессор (1944), академик ВАСХНИЛ (1956), заслуженный деятель науки РСФСР (1967). Депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва (1958—1962). Организатор и первый директор Института леса и лесохимии АН СССР.

Биография 
Родился в д. Жаровиха Архангельской губернии.

После окончания Ленинградской лесотехнической академии (1930) работал в новообразованном Архангельском лесотехническом институте заведующим кабинетом лесоводства и, одновременно, ассистентом (1930—1932), позже — доцентом кафедры лесоводства и старшим научным сотрудником научно-исследовательского сектора (1932—1934). Брал уроки английского языка у ссыльного Волкова О. В., будущего писателя.

Одновременно был руководителем научных экспедиций лесной группы Северной базы АН СССР (1938—1942), заведующим кафедрой общего лесоводства (1934—1944) и кафедрой лесоводства (1944—1951, 1952—1958) Архангельского ЛТИ.

В 1951—1952 гг. — заведующий кафедрой лесоводства в Ленинградской ЛТА.

В 1957—1958 гг. — директор Северного отделения Института леса АН СССР.

В 1958—1962 гг. — организатор и первый директор Института леса и лесохимии АН СССР (Архангельск). Одновременно был депутатом Верховного Совета СССР 5-го созыва (1958—1962) от Архангельской области.

В 1962—1966 гг. — заместитель председателя Государственного комитета по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР. Одновременно (с 1962) возглавлял кафедру лесоводства в МЛТИ.

В 1965—1971 гг. — академик-секретарь Отделения лесоводства и агролесомелиорации ВАСХНИЛ.

В 1971—1992 гг. — профессор, заведующий кафедрой лесоводства МЛТИ.

В самом начале 1990-х ещё вёл лекции в институте, приезжал на них из Москвы на электричке.

Скончался 6 декабря 1994 года. Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Научная деятельность

Основные труды 
 Некоторые труды на сайте Электронной библиотеки «Русский Лес».

Награды 
 Награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени и многими медалями.
 Академией наук СССР награждён юбилейной медалью им. М. В. Ломоносова.
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1967).
 За книгу «Лесоведение» в 1981 г. награждён Золотой медалью ВАСХНИЛ им. Г. Ф. Морозова и Дипломом почета главного комитета ВДНХ СССР.

Память 

В Архангельске на доме, где жил учёный (Набережная Северной Двины, 95), установлена мемориальная доска. В регионе проводятся традиционные научные «Мелеховские чтения».

Литература 
 Гиряев Д. М. — И. С. Мелехов — выдающийся отечественный ученый лесовод // Лесное хозяйство. — 2000. — № 6. — С. 14-15.
 Иван Степанович Мелехов, «Лесной журнал» № 4 за 2005 год (статья в формате PDF)
 Мелехов Иван Степанович // Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ
 Олег Волков// - Погружение во тьму

Примечания

Ссылки 

Выпускники Санкт-Петербургского лесотехнического университета
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Академики ВАСХНИЛ
Преподаватели Северного (Арктического) федерального университета
Преподаватели Московского государственного университета леса
Авторы учебников
Похороненные на Востряковском кладбище